Łochów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Łochów, une ville
 Łochów, une gmina

Homonymie de toponyme